Ząbkowanie (filatelistyka)
 Ząbkowanie (medycyna)